Марчагас ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Касерес в составе автономного сообщества Эстремадура. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Трасьерра-Тьеррас-де-Гранадилья. Занимает площадь 9 км². Население — 246 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 122 км.

Покровителем города считается апостол Иаков Зеведеев.

Население

Примечания

Ссылки 
 La página de Marchagaz por José María

Муниципалитеты Касереса